Ук может означать:

Реки

Россия 
 Ук — река в Башкортостане и Челябинской области, приток Сима.
 Ук — река в Тюменской области, приток Тобола.
 Ук — река в Омской области, приток Большого Аёва.
 Ук (приток Хачымара)
 Ук (приток Охотского моря)

Англия 
 Ук — река в в Восточном Суссексе.

Населённые пункты 
 Ук — посёлок городского типа в Иркутской области.
 Ук — посёлок в Челябинской области.

Другое 
 Ук — буква кириллицы.

См. также 
 УК